Simon Mitman (né le ) est un joueur professionnel suédois de hockey sur glace.

Carrière en club 
En 2009, il commence sa carrière avec le Djurgården Hockey dans l'Elitserien.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|2009-2010 || Djurgårdens IF || Elitserien ||1 ||0 ||0 ||0 ||0 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|2010-2011 || Djurgårdens IF || Elitserien || 17|| 0|| 0|| 0|| 10|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| rowspan=2|2011-2012 || Gislaveds SK || Division 1 || 33|| 10|| 18|| 28|| 65|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| Borås HC || Allsvenskan || 17|| 2|| 0|| 2|| 10|| 9|| 2|| 1|| 3|| 14
|-
| rowspan=2|2012-2013 || Borås HC || Division 1 || 22|| 2|| 8|| 10|| 30|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| Västerviks IK || Division 1 || 21|| 3|| 10|| 13|| 42|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2013-2014 || Västerviks IK || Division 1 || 29 || 13 || 17 || 30 || 101 || 3 || 0 || 0 || 0 || 6
|-
|2014-2015 || Västerviks IK || Division 1 || 36 ||  6 || 9 || 15 || 52 || 17 ||3 || 5 || 8 || 43 
|-
|2015-2016 || Västerviks IK || Division 1 || 35 || 5 || 16 || 21 || 95 || 10 || 2 || 2 || 4 || 10
|-
|2016-2017 || HC Vita Hästen || Allsvenskan || 51 || 4 || 11 || 15 || 36 || -|| -|| -|| -|| -
|-
|2017-2018 || HC Vita Hästen || Allsvenskan || 41 || 5 || 5 || 10 || 16 || -|| -|| -|| -|| -

Notes et références 

Naissance en mai 1991
Naissance en Suède
Joueur suédois de hockey sur glace
Joueur du Djurgårdens IF (hockey sur glace)
Joueur du Borås HC
Attaquant de hockey sur glace